Heracleum montanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christoph Schleicher. Heracleum montanum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
montanum